Арми́да:

 Армида — героиня поэмы «Освобождённый Иерусалим» Тассо.
 Героиня балета Павильон Армиды по мотивам поэмы
 Армида — астероид, названный в честь героини Тассо;
 Армида — оперы по мотивам поэмы:
 «Армида» (1686) — опера Ж. Б. Люлли;
 «Армида» (1771) — опера Антонио Сальери;
 «Армида» (1777) — опера К. В. Глюка;
 «Армида» (1784) — опера Й. Гайдна;
 «Армида» (1817) — опера Дж. Россини;
 «Армида» (1902—1903) — опера А. Дворжака.
 Героиня оперы Г. Ф. Генделя «Ринальдо»

Героиня кинофильма «Армида, драма одной невесты».